Forstergütl steht für:

 Forstergütl (Kastl), Ortsteil der Gemeinde Kastl, Landkreis Altötting, Bayern
 Forstergütl (Marktl), Ortsteil des Marktes Marktl, Landkreis Altötting, Bayern